

Zoologie 
 Rapace, oiseau carnivore au bec crochu et doté de serres.

Culture

Cinéma et télévision 
 Les Rapaces (The Inside of the Cup) est un film américain réalisé par Albert Capellani en 1921.
 Les Rapaces (Greed) est un film américain réalisé par Erich von Stroheim en 1924.
 Les Rapaces (Top of the World) est un film américain réalisé par Sidney J. Furie en 1997.
 Dans la série télévisée Battlestar Galactica, un Rapace est un vaisseau de reconnaissance.
 Rapace est un téléfilm français réalisé par Claire Devers en 2011.

Littérature 
 Rapaces est une bande dessinée de Dufaux et Marini.

Chanson 
 Les Rapaces est le titre d'une chanson de Barbara

 Personnalité 

 Noomi Rapace, actrice suédoise ;
 Ola Rapace, acteur suédois.

 Toponyme 
 Rapače est un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine. 

 Divers 
 Dans la saga de jeux vidéo Halo, les Rapaces'' sont une race de personnages.
 Abrial A-5 Rapace est un prototype de planeur monoplace conçu par Georges Abrial au début du